Fuyuan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fuyuan Xian (härad i Kina, Yunnan), 
 Fuyuan Xian (härad i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar